Йозеф Кадраба (; ) — словацкий футболист, который играл на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Воспитанник «Сокола» (Раковник), а на взрослом уровне начал играть в клубе «Слован» из Либереца, где играл в 1953 году, после чего проходил военную службу в столичном клубе «Танкиста».

С 1955 года играл в «Спарте» (Прага), который тогда носила название «Спартак Прага Соколово». Сыграл за пражскую команду следующие три сезона своей игровой карьеры.

С 1958 года играл в клубе второго дивизиона «СОНП Кладно», которому помог в 1960 выйти в высший дивизион. Всего провел за команду восемь лет своей карьеры.

С 1965 года два сезона защищал цвета команды клуба «Славия». За это время сыграл 114 матчей и забил в них 46 голов. В 1967 году, когда команда остановилась на обратной путешествии из Израиля в Вене, Кадраба остался в Австрии, где имел право на жительство на пять лет, но у него не было разрешения на игру в профессиональный футбол.

В результате Кадраба играл за клуб «Хинтереггер» в чемпионате Вены. В 1971 году команда вышла в Регионаллигу, а затем и в второй по уровню дивизиона Австрии. Когда срок прописки закончился в 1972 году, Кадраба остался в Австрии и был приговорен к двум годам заключения. Через некоторое время Кадраба стал гражданином Австрии. С 1973 по 1979 год Кадраба выступал за «Слован» (Вена), где завершил игровую карьеру лишь в возрасте 46 лет.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Чехословакии состоялся 12 октября 1958 года в товарищеском матче против сборной Болгарии (0:1). Был включен в состав на чемпионат мира 1962 в Чили, где чехословаки взяли серебряные медали, проиграв в финале бразильцам (Йозеф сыграл во всех матчах плей-оффа). Всего Кадраба сыграл в 17 матчах и забил 9 голов.

Статистика выступлений за сборную

Примечания 

Футболисты Чехии
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Кладно»
Игроки ФК «Славия» Прага